OD es una palabra como una abreviatura de dos letras y puede significar cualquiera de las siguientes:

No abreviada significados de OD 

 Od (también OAD, Oadki, Odki), una lengua de las personas Oad. 
 Od, una fuerza de vida - ver fuerza coercitiva. 
 OD, un dios nórdico - véase Óðr. 
 OD, un sustituto de "Dios" en el juramentos picada. 
 od, un programa de Unix.

Salud y medicina 

 Doctor de Optometría (O.D.) 
 Enfermedad profesional, efectos en la salud de las exposiciones asociadas a una determinada ocupación.
 Dexter Oculus, un término latino que significa "ojo derecho" (OCULUS siniestrasignifica el ojo izquierdo). Abreviadas OD y OS, estos son los más comúnmente utilizados en Oftalmología y optometría. OcularisDexteroDexterocular significa "perteneciente al ojo derecho" y también se abrevia el desarrollo organizacional. 
 Omne in die- ver "Una vez al día". 
 Una vez al día, un programa para administrar un medicamento u otro tratamiento, es decir, una vez al día (originalmente de la Américaomne in die). 
 Osteocondritis disecante, una enfermedad médica que afecta las articulaciones de los seres humanos y animales. 
 Sobredosis, que normalmente consumen demasiado de una droga.

Ciencias básicas 

 Demanda de oxígeno (demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, teórica). 
 Densidad óptica (absorbancia).

Otros 
 OD, una canción de la banda industrial británica Sunna. 
 O.D. (músico), miembro fundador de la banda industrial finlandesa Velcra. 
O.D., una canción de la banda instrumental Polyphia
 O.D. (odontólogo), abreviatura usada en Colombia para referirse a un egresado de una Escuela de Odontología. 
 Object Desktop, un conjunto de desollado y programas de personalización de Stardock, o ObjectDock , otro programa por la misma empresa. 
 Oblivion Dust, una banda de rock japonés. 
 Odessa (Texas), una pequeña ciudad en el oeste de Texas. 
 Oficial del día 
 Diario Vestido en el club de la agricultura popular Organización Nacional FFA. 
 Old Derbeian, un antiguo alumno de la Escuela Derby. 
 Viejos Delfines, un antiguo alumno de la Escuela Godolphin y Latimer .
 Viejo Dragón, exalumno de la Escuela de Dragón. 
 Verde oliva, como en OD Green.
 Opus Dei, una organización católica. 
 Bajo demanda, que describe un producto o servicio que esté disponible poco después de ser solicitada. 
 Un día de partido, un tipo de corto partido en el cricket. 
 OpenDocument, la ISO sólo reconoce el formato estándar de archivo de documento. 
 Densidad óptica, equivalente a la absorbancia. 
 Orden de Distinción: un alto honor civil de Jamaica. 
 Artillería Datum: un datum vertical utilizado en Gran Bretaña como la base para calcular las alturas en las cartas. 
 Desarrollo de la organización 
 Danza original: la segunda parte de un baile sobre hielo de la competencia. 
 Orphei drängar: un coro masculino de Suecia. 
 Diámetro exterior: una dimensión comúnmente usada para especificar el tamaño de la tubería o tuberías.
 Pentium OverDrive: una marca de CPU antes producido por Intel. 
 Orígenes y Destinos: una forma de viaje de datos utilizado en el modelo de transporte. 
 OhDios: página web de comedia venezolana.
Objeto directo: en el análisis sintáctico.

Abreviatura